Chevillon est un nom propre qui peut désigner :

Localités 

 Chevillon (Haute-Marne), commune française du département de la Haute-Marne, en région Grand Est ;
 Chevillon (Moselle), ancienne commune française de la Moselle, en région Grand Est, intégrée à Maizeroy ;
 Chevillon (Yonne), ancienne commune française de l'Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté, intégrée à Charny Orée de Puisaye ;
 Chevillon-sur-Huillard, commune française du département du Loiret, en région Centre-Val de Loire.

Personnalités 

  (1895-1953), général français
 Bruno Chevillon, contrebassiste de jazz
 Frédéric Chevillon, député de Marseille, mort pour la France pendant la Première Guerre mondiale.
 Joseph Chevillon, parlementaire français
 Benjamin Chevillon, sportif français
Homonymie de toponyme